Kalliwoda ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wenzel Kalliwoda (1801–1866), Komponist, Kapellmeister und Violinist
 Wilhelm Kalliwoda (1827–1893), Komponist und Musiklehrer, Sohn von Johann Wenzel Kalliwoda